Dafina Zeqiri (ur. 1984) – albańska kompozytorka muzyki klasycznej, działająca w Kosowie
 Dafina Zeqiri (ur. 1989) – albańska piosenkarka R&B, urodzona w Szwecji,